Aneurin ist:

 ein walisischer Vorname, siehe Aneurin (Vorname)
 ein veralteter Name (antineuritisches Vitamin) für Thiamin